Николай Кирюхин:
 Кирюхин, Николай Иванович (1896—1953) — советский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Кирюхин, Николай Николаевич (1928—2015) — российский кларнетист и музыкальный педагог.